Všudybud může být:

 Lávka Všudybud – betonová lávka v Uherském Brodu, okres Uherské Hradiště
 Všudybud (hudební festival) – hudební festival v okrese Česká Lípa
 Všezvěd Všudybud – příjmení fiktivní postavy z barokní knihy Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského